Подъяпольский, Иван:
 Подъяпольский, Иван Иванович (1846 — после 1909 года) — контр-адмирал, исследователь Дальнего Востока, командир Каспийского флотского экипажа.
 Подъяпольский, Иван Иванович (1874 — 1920) — георгиевский кавалер, капитан 1-го ранга Черноморского флота Российской империи и РСФСР, в 1919 году исполнял должность командира Новороссийского порта. Сын Подъяпольского Ивана Ивановича. Расстрелян в Севастополе в 1920 году.